

Anatomie 
Le muscle strié est un tissu musculaire caractérisé par la présence de stries en microscopie, du fait de l'organisation régulière des filaments.

Il peut désigner deux types de muscles différents :

 le muscle strié squelettique,
 le muscle strié cardiaque.

Il s'oppose au muscle lisse.

Musculation 
En musculation, par abus de langage, un muscle strié est défini comme étant un muscle dense et nettement visible sous la peau par un corps sec et dépourvu de rétention d'eau.

Il s'agit ici d'un abus de langage. En anatomie, un muscle strié n'est en aucun cas défini par son aspect visuel.

Annexe

Liens externes